Grădiștea se poate referi la:

 Grădiștea, Brăila, reședința comunei cu același nume
 Grădiștea, Călărași, reședința comunei cu același nume
 Grădiștea, Dolj
 Grădiștea, Giurgiu
 Grădiștea, comună în județul Ilfov
 Grădiștea, Ilfov, reședința comunei cu același nume
 Grădiștea, Olt
 Grădiștea, Prahova
 Grădiștea, Vâlcea, reședința comunei cu același nume
 Grădiștea de Munte, Hunedoara

Vezi și 
 Grădinari